Mamma Mia, une chanson du groupe suédois ABBA, parue en single et sur leur album homonyme (ABBA) ;
Mamma Mia !, une comédie musicale composée exclusivement de titres du groupe ABBA ;
Mamma Mia !, un film adapté de la comédie musicale (2008) ;
Mamma Mia 2: Here We Go Again, une suite du film Mamma Mia ! (2018) ;
Mamma mia, une série de bande dessinée éditée par Delcourt ;
Mamma mia !, une série de bande dessinée de Lewis Trondheim et Obion, éditée par Dupuis ;
Mamma Mia!, un jeu de société.
Mamma Mia, un single de Narsha sorti en 2010.